Luzhnikí puede referirse a:
 el barrio Luzhnikí de Moscú (Rusia),
 el Complejo Olímpico Luzhnikí,

O a alguno de los edificios que componen el Complejo Olímpico, como:
 el Estadio Olímpico Luzhnikí,
 el Palacio de los Deportes Luzhnikí, o
 la Pequeña Arena Deportiva Luzhnikí.